Rue Childebert à Lyon
 Rue Childebert à Paris